

São Bernardo est une municipalité de l'État du Maranhão ;
 São Bernardo do Campo est une municipalité de l'État de São Paulo.
 São Bernardo, film de Leon Hirszman

Sao Bernardo

als:Sankt Bernhard
da:Sankt Bernhard
de:Sankt Bernhard